<!- schweizbezogen -->

Die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2019 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Hamburg die Hamburg European Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie ATP Tour 500, während die anderen beiden Turniere zur niedriger dotierten Kategorie ATP Tour 250 gezählt wurden.

Der Titelverteidiger im Einzel war Matteo Berrettini. Im Doppel war Berrettini an der Seite von Daniele Bracciali im Vorjahr ebenfalls erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 145 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Saanen